Хмелине́ц — деревня Елецкого района Липецкой области. Центр Пищулинского сельсовета. Стоит на правом берегу реки Ельчик. Вдоль юго-западной границы Хмелинца проходит магистраль  «Дон».

Деревня была заселена, вероятно, в конце XVI века. В документах Хмелинец упоминается в 1620 году.

Название — по зарослям хмеля .

Ранее центром Пищулинского сельсовета было село Пищулино, однако позже его функция перешла деревне Хмелинец.

Население

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района